Івайло Андонов, Івайло Вікторов Андонов (,  14 серпня 1967, Благоєвград) — болгарський футболіст.
 Методія Андонов-Ченто (;  17 серпня 1902, Прілеп —  24 липня 1957, там само) — югославський і македонський політик, антифашист, перший голова президії Антифашистських зборів народного визволення Македонії.
 Методі Андонов (;  29 серпня 1939, Каліште —  12 квітня 1974, Софія) — болгарський кінорежисер.